

Cinema 
 Poor Boy – film del 1922 diretto da Hugh Fay
 Poor Boy – film del 2016 diretto da Robert Scott Wildes

Musica 
 Poor Boy – singolo degli Electric Light Orchestra del 1974
 Poor Boy – singolo degli Split Enz del 1979